Castillo San Cristóbal (San Juan) - fort in San Juan, Puerto Rico
 Castillo de San Cristóbal (kasteel) - kasteel in Santa Cruz de Tenerife, Spanje
 Castillo de San Cristóbal (fort) - fort bij Pamplona, Spanje